Tytuły filmów:
 Ślepy tor – polski film z 1947 r. w reż. Bozivoja Zemana
 Ślepy tor – polski film z 1967 r. w reż. Ryszarda Bera
 Ślepy tor (ang. The Yards) – amerykański film z 2000 r. w reż. Jamesa Graya